Les vins d'Atina sont des vins produits dans la région du Latium, bénéficiant d'une appellation DOC.

Histoire 
Vers 1860 Pasquale Visocchi, le notable du village ramène du bordelais différents pieds de vignes dont la Syrah, le petit verdot, le Cabernet Sauvignon et à titre expérimentatif les plante dans la région d'Atina.
Le cabernet sauvignon s'adapte particulièrement bien et rapidement le vin rouge d'Atina acquiert une réputation dans la région, comme étant un puissant et charnu.
Cette tradition s'est maintenue jusqu'à ce que dans la deuxième moitié du , les méthodes de vinification modernes ont été appliquées à la production des vins d'Atina. En 1999 un cahier des charges a été approuvé par décret pour l'attribution de la DOC (Denominazione di origine controllata).

Appellations 
Cinq vins bénéficient de cette appellation
 Atina Rosso
 Atina Rosso Riserva
 Atina Cabernet
 Atina Cabernet Riserva
 Atina Semillon

Aire de production 
La zone de production est limitée aux communes suivantes
Atina, Gallinaro, Belmonte Castello, Picinisco, Sant'Elia Fiumerapido, Alvito, Villa Latina, San Donato Val di Comino, Vicalvi, Casalattico, Casalvieri, Settefrati.

Notes et références 

Vin de la province de Frosinone